Schedlich ist der Familienname folgender Personen:

 Bosiljka Schedlich (* 1948), deutsch-kroatische Menschenrechtsaktivistin
 David Schedlich (1607–1687), deutscher Komponist
 Hajo Schedlich (1925–2015), deutscher Fernsehjournalist
 Jacob Schedlich (1591–1669), deutscher Orgelbauer 
 Klara Schedlich (* 2000), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdA

Siehe auch:

 Schädlich